Ismene bezeichnet

in der griechischen Mythologie:
 Ismene (Tochter des Oidipus), Schwester der Antigone
 Ismene (Tochter des Asopos), Gemahlin des Argos, Mutter des Iasos

ferner:
 Ismene (Stadt), eine antike boiotische Pflanzstadt
 einen Asteroiden, siehe (190) Ismene
 Ismene (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Amaryllidaceae